Радви́лишкис (, до 1917 года — Радзивилишки) — город в Радвилишкском районе Литвы, его центр с 1950 года, крупный железнодорожный узел.

Население

История 
Радвилишкис основан в конце XV века, под именем Радзивилишки. Название происходит от фамилии его владельцев в 1546—1764 годах — князей Радзивиллов. Впервые Радзивилишки упомянуты в 1567 году М. Довнар-Запольским в списке городов-налогоплательщиков.

В 1687 году король и великий князь Ян III Собеский даровал Радзивилишкам право иметь свой рынок. Поселение многократно разрушалось и опустошалось чумой, голодом и войнами.

Радзивилишки — местечко Шавельского уезда Ковенской губернии, Российская империя. По переписи 1897 года здесь проживало 3955 человек, среди них 676 евреев.

В 1870 году через город прошла железная дорога Лиепая — Ромны, в 1873 году — Радвилишкис —  Двинск, после чего город стал быстро расти. Большинство жителей по сей день составляют железнодорожники.

В 1999 году в городе была установлена скульптура богини победы Ники работы Пятраса Мазураса в память восьмидесятилетия разгрома под городом германских и белых войск князя Бермондт-Авалова в 1919 году.

Достопримечательности 
 Деревянная колокольня церкви Непорочного Зачатия Девы Марии, построенная в 1878 году, дважды горевшая и реконструированная в 1984 году, является памятником архитектуры.

Известные уроженцы 
 Марцинкявичюс, Йонас (1900—1953) — литовский и советский писатель, поэт и драматург.
 Томкус, Витаутас Ромуальдас (род. 1940) — советский и литовский актёр театра и кино.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Города Литвы
Населённые пункты Радвилишкикского района